Papež Viktor je bilo ime več papežev:

 Papež Viktor I. (189–199)
 Papež Viktor II. (1055–1057)
 Papež Viktor III. (1086–1087)

Protipapeža 

 Protipapež Viktor IV. (1138)
 Protipapež Viktor IV. (1159–1164)